Augusta de Sajonia-Gotha-Altemburgo (Gotha, 30 de noviembre de 1719 - Londres, 8 de febrero de 1772) fue princesa de Gales entre 1736 y 1751, princesa viuda de Gales a partir de entonces. Su hijo mayor se convirtió en Jorge III del Reino Unido en 1760 dado que su esposo, Federico Luis, Príncipe de Gales, había fallecido nueve años atrás. Augusta fue una figura influyente en sus primeros años de reinado.

Orígenes familiares 
Augusta de Sajonia-Gotha fue la decimoctava de los 19 hijos del duque Federico II de Sajonia-Gotha, y de la princesa Magdalena Augusta de Anhalt-Zerbst.

Matrimonio e hijos 
Llegó a Gran Bretaña con solamente 16 años de edad y virtualmente sin saber hablar inglés, para casarse, el 8 de mayo de 1736, en la Capilla Real del Palacio de St. James, en Londres, con el heredero del trono, Federico Luis, príncipe de Gales. A pesar de la diferencia de 12 años entre ambos cónyuges, la unión parece haber sido feliz. Tuvieron 9 hijos, el último de los cuales nació después de la muerte de Federico. El nacimiento de su primera hija, Augusta Federica, el 31 de julio de 1737, tuvo lugar en el palacio de St. James, después de que Augusta fuera forzada por Federico a trasladarse allí desde Hampton Court mientras estaba en trabajo de parto, para evitar simplemente que su odiada madre, Carolina de Brandeburgo-Ansbach, y el padre, el rey Jorge II, estén presente en el nacimiento.

Durante su matrimonio, Augusta estuvo siempre del lado de su marido en sus lucha contra sus padres. Después de su muerte (20 de marzo de 1751), su rol como la madre del nuevo heredero del trono se volvió algo muy importante, siendo posible que en algún momento fuera la regente del reino, lo que causó una controversia política. Poco tiempo después, ella empezó a verse influenciada por Juan Estuardo,  conde de Bute, tutor de su hijo, y se comenzó a rumorear que eran amantes. Ambos fueron vilipendiados por la prensa. Incluso después de la accesión al trono de Jorge III (1760), Augusta sufrió la extrema hostilidad del pueblo inglés. De este matrimonio nacieron 9 hijos:

 Augusta Carlota (n. palacio de St. James, 31.7.1737 - m. Brünswick House, Blackheath, Greenwich, 23.3.1813), casada con Carlos II Guillermo, duque de Brünswick-Wolfenbüttel.

 Jorge III Guillermo Federico (n. Norfolk House, 4.6.1738 - m. castillo de Windsor, 29.1.1820). Sucedió a su abuelo en el trono.

 Eduardo Augusto (n. Norfolk House, 14.3.1739 - m. Mónaco, 17.9.1767), creado duque de York y de Albany (1760), murió joven y sin hijos. 

 Isabel Carolina (n. Norfolk House, 30.12.1740 - m. palacio de Kew, 4.9.1759), murió joven y sin hijos. 

 Guillermo Enrique (n. Leicester House, 14.11.1743 - m. Gloucester House, 25.8.1805), creado duque de Gloucester y de Edimburgo (1764).

 Enrique Federico (n. Leicester House, 27.10.1745 - m. Cumberland House, 18.9.1790), creado duque de Cumberland y de Strathearn (1766).

 Luisa Ana (n. Leicester House, 8.3.1749 - m. Carlton House, 13.5.1768), murió joven y sin hijos.

 Federico Guillermo (n. Leicester House, 13.5.1750 - m. Leicester House, 29.12.1765), murió joven y sin hijos. 

 Carolina Matilde (n. póstuma, Leicester House, 11.7.1751 - m. Celle, 10.5.1775), casada con Christian VII, rey de Dinamarca y de Noruega.

Muerte 
Murió víctima de cáncer, en Carlton House, el 8 de febrero de 1772, a los 52 años de edad, siendo sepultada en la abadía de Westminster.

Su cortejo fúnebre tuvo muchos problemas en llegar a la abadía, y cuando el ataúd fue depositado en el sepulcro, estuvo rodeado de insultos y gritos.

Ancestros

Referencias

Bibliografía utilizada 
 William A. Beckett: Universal Biography. Isaac, London 1836.
 Elisabeth E. Kwan und Anna E. Röhrig: Frauen vom Hof der Welfen. MatrixMedia, Göttingen 2006, ISBN 3-932313-17-8, S. 116–118.

Enlaces externos 

 Augusta de Sajonia-Gotha-Altenburg en thepeerage.com 

Princesas de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Casa de Hannover
Consortes reales del Reino Unido
Fallecidos por cáncer de esófago
Mujeres de la época georgiana
Sepultados en la abadía de Westminster
Princesas de Gales
Duquesas de Rothesay
Fallecidos por cáncer en Inglaterra
Princesas británicas por casamiento
Fallecidos en Londres